Розмай - те, що буйно квітле, зелене (ліс, гай і т. ін.).
 Олекса Розмай — Веретенченко Олекса Андрійович (25 жовтня 1918, Білий Колодязь — 15 березня 1993, Детройт) — український поет, перекладач, журналіст. Псевдонім — Олекса Розмай.